Аэросъёмка — съёмка местности с летательных аппаратов с использованием съемочных систем (приёмников информации), работающих в различных участках спектра электромагнитных волн. Различают фотографическую (аэрофотосъёмку), телевизионную, тепловую, радиолокационную и многозональную аэросъёмку. Используется для картирования и поиска полезных ископаемых.

См. также 
 Аэрогеофизическая разведка

Литература 
 
 Аэросъёмка // Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.
 

Авиационные работы
Дистанционное зондирование Земли